Prikry kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Prikry (berg i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 

 Příkrý, ort, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar